Plaats in Indonesië
 Ketanen (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Ketanen (Panceng), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java